Женевский трамвай — трамвайная система города Женевы (Швейцария). Была открыта 19 июня 1862 года и являлась первой трамвайной системой в Швейцарии.

История 
Первые трамваи в 1862 году были на конной тяге. В 1877 году был запущен первый паровой трамвай в Швейцарии. К концу XIX века появились первые электрические трамваи. В 1899 году была организована Женевская компания электрических трамваев, которая за несколько лет приобрела все пути и приступила к электрификации и расширению сети.

К 1920-м годам Женева стала обладательницей крупнейшей сети в Европе, которая охватывала не только пригороды Женевы, но и соседние французские городки. В 1923-24 длина сети составляла 119,7 км, в том числе 15,6 км по французской территории.

После 2-й мировой войны трамвай уступил место личным автомобилям, автобусам и троллейбусам. Деградация трамвайной сети к 1969 году привела к тому, что функционировала всего одна линия номер 12. В 1977 году Женевская компания электрических трамваев была преобразована в компанию Женевский общественный транспорт (Transports Publics Genevois).

В 1995 году началось возрождение трамвая. В настоящее время трамвайная сеть состоит из 6 линий и активно развивается. Длина сети в данное время составляет 33,5 км.

Продление 
Закончились работы по продлению линии 16 (теперь 14) до ЦЕРНа. Первая очередь была сдана в декабре 2007 года. Рассматриваются возможности продления трамвайных линий до французской территории.

Подвижной состав

Ссылки 
 Официальный сайт Женевской транспортной компании 
 Раздел о женевском трамвае на сайте Александра Елагина 

Трамвайные системы Швейцарии
Транспорт Женевы